ZSAS steht für

Schweizerische Zentralstelle zur Auswertung von Schusswaffenspuren, siehe Stadtpolizei Zürich

zSAS oder z-SAS steht für

(rein) zentrales Schlafapnoesyndrom, siehe Schlafapnoe-Syndrom

ZSAS